Джо́нсон () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Айова-Сити.

История 

Округ Джонсон был сформирован  года.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Джонсон составляет 1591 км².

Основные шоссе 

  Федеральная автострада 80
  Федеральная автострада 380
  Шоссе 6
  Шоссе 218/Автострада 27
  Автострада 1
  Автострада 22

Соседние округа 

 Линн  (север)
 Сидар  (северо-восток)
 Маскатин и Луиза  (юго-восток)
 Вашингтон  (юго-запад)
 Айова  (запад)
 Бентон  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 19,3 % составляли дети до 18 лет, 8,3 % люди возрастом более 65 лет. 50,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 89,5 % белых, 4,2 % афроамериканцев, 0,3 % представителей коренных народов, 4,6 % азиатов, 3,4 % латиноамериканцев. 1,4 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $22220. 15,7 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $54871.

Также 93,7 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 47,6 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы